Jan Rogowicz
 Jan Antoni Rogowicz
 Stefan Rogowicz
 Wacław Rogowicz